Міхал Сикора (,  5 липня 1973, Пардубице) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 123-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Пардубице», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блекгокс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Філадельфія Флаєрс» та «Спарта» (Прага).

Виступав за збірну Чехії.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Чемпіон Чехії в складі «Спарта» (Прага) — 2000.
Збірні
 Чемпіон юніорського чемпіонату Європи 1991.
 Чемпіон світу 1996 та 2000.

Статистика

Клубні виступи

Збірні

Посилання 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»